Степан Зайцев:
 
 Зайцев, Степан Харитонович (1918—1992) — Герой Советского Союза.
 Зайцев, Степан Яковлевич (1758—1823) — литейщик и орнаментист. Примечания